Хвахан (, )  — административный район в Афганистане, на северо-западе восточной провинции Бадахшан. Административный центр — посёлок Деххахан.

Демография 

На 2019 год население района составляло  жителей.

Примечания 

Районы провинции Бадахшан